Chiesa di San Firmino – chiesa a Loranzè 
 Chiesa di San Firmino – chiesa a Nole
 Chiesa di San Firmino – chiesa a Pertusio
 Chiesa di San Firmino – chiesa a Revello
 Chiesa di San Firmino – chiesa a Venasca